Schornbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schornbach (Johanniskirchen), Dorf der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schornbach (Schorndorf), Stadtteil und Dorf der Stadt Schorndorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schornbach (Nordrach), rechter Zufluss der Nordrach nach Moosmatte, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schornbach (Rems), rechter Zufluss der Rems in Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schornbach (Wörsbach), linker Zufluss des Wörsbachs (zum Emsbach) bei Beuerbach, Gemeinde Hünstetten, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schornbach-Stauweiher oder Beuerbacher See, Stausee im Lauf des Schornbach (Wörsbach) bei Beuerbach, Gemeinde Hünstetten, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Schorbach
 Schorngraben